Danon ist der Familienname folgender Personen:

 Ambra Danon, italienische Kostümbildnerin
 Danny Danon (* 1971), israelischer Politiker
 Géraldine Danon (* 1968), französische Schauspielerin und Schriftstellerin
 Laurence Danon (* 1956), französische Unternehmerin
 Marcello Danon (1920–1997), italienischer Filmproduzent und Drehbuchautor
 Moshe Danon († 1830), Großrabbiner von Sarajewo
 Raymond Danon (1930–2018), französischer Filmproduzent
 Roland Danon (* 1978), ivorischer Fußballschiedsrichter
 Viktor Danon (* 1986), serbischer Eishockeyspieler